Tarka könyvek – a Hungária Nyomda által 1921-22-ben kiadott ifjúsági könyvsorozat
 Tarka könyvek – 1946-ban indult kaladregény sorozat
 Tarka könyvek – a Kossuth Kiadó 1957-ben indított kaladregény sorozata

Hasonló:
 Tarka regénytár